El Independiente puede referirse a:

Prensa

Argentina 
 El Independiente, periódico de la ciudad de La Rioja, Argentina.

España 
 El Independiente, periódico de Madrid (1989-1991).
 El Independiente, diario digital de Madrid.

Periódicos históricos 

 El Independiente, periódico de Bogotá (1956-1958).
 El Independiente, periódico de Santiago de Chile (1864-1890).

Otros 

 El Independiente (álbum), disco de reguetón de Gringo.